Schlumberger bezeichnet:
 Schlumberger (Unternehmen), ein US-amerikanisches Erdölexplorationsunternehmen
 Schlumberger (Sektkellerei), eine österreichische Sektkellerei

Schlumberger ist der Familienname folgender Personen:
 Amédée Schlumberger, Namensgeber des seit 1872 zuerst in Basel gebackenen Schlumbergerlis
 Camille Gabriel Schlumberger (1864–1958), elsässischer Dekorationsmaler und Fabrikant von Toile-de-Jouy
 Conrad Schlumberger (1878–1936), französischer Geophysiker und Geologe
 Daniel Schlumberger (1904–1972), französischer Archäologe
 Eugen Schlumberger (* 1929), deutscher Fußballspieler
 Frédéric Schlumberger (1823–1893), französischer Gärtner und Pflanzensammler
 Gustave Schlumberger (1844–1929), französischer Historiker
 Hella Schlumberger (* 1943), deutsche Schriftstellerin
 Jean Schlumberger (1877–1968), französischer Germanist und Schriftsteller
 Jean Schlumberger (Fabrikant) (1829–1908), deutscher Fabrikant und Politiker
 Jörg A. Schlumberger (* 1939), deutscher Althistoriker
 Josefine Schlumberger (* 1994), deutsche Weinkönigin 2015/2016
 Karl-Heinz Schlumberger (* 1947), deutscher Kommunalpolitiker (CDU), Stadtoberhaupt von Remseck am Neckar
 Laurent Schlumberger (* 1957), französischer evangelischer Geistlicher 
 Madeleine Schlumberger (1900–1981), französische Malerin
 Marcel Schlumberger (1884–1953), französischer Ingenieur
 Otto Schlumberger (1885–1958), deutscher Phytomediziner und Agrikulturbotaniker

 Theodor Schlumberger (1840–1917), deutscher Textilfabrikant und Politiker, MdR
 Thorsten Schlumberger (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Schlumberger (1800–1838), Assistent und leitender Mitarbeiter von Johann Nepomuk Mälzel

Siehe auch:
 Schlumberger-Verfahren, Messung von elektrischen Widerständen des Untergrundes
 Schlumbergerli, Brötchenart